

События 
 26 февраля — Катерина Корнаро отреклась от престола королевы Кипра в пользу Венеции. Остров Кипр передан Венецианской республике.

Без точных дат 
 Парламентский акт в Англии запрещал уничтожение домов и строений в деревнях.
 Королевский декрет в Испании предоставил Месте (союзу овцеводов) право использовать для своих нужд пастбища общин.

Россия 
 Хлынов был захвачен войсками Ивана III. Вятская земля лишена вольности и присоединена к Русскому государству.
 Впервые в источниках упоминается слово «казак».
 Русско-литовская война (1487—1494).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1489 году

 15 апреля — Мимар Синан, турецкий архитектор и инженер.
 2 июня — Томас Кранмер, деятель английской Реформации, архиепископ Кентерберийский, сожжённый как еретик.

Без точных дат 
 Корреджо, Антонио Аллегри, итальянский живописец эпохи Высокого Возрождения.
 Маргарита Тюдор, королева Шотландии.
 Себастиан Мюнстер, средневековый немецкий учёный.
 Лоренцо Приули, 82-й венецианский дож.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1489 году

См. также